Le championnat d'Allemagne de Formule 3 1974 s'est déroulé du 5 mai au . Il a été remporté par le pilote italien Giorgio Francia, au volant d'une March-Toyota, avec six victoires sur les neuf courses disputées.

Courses de la saison 1974

Classement final 

1974
Formule 3